Europas Sportler des Jahres steht für:

 Europas Sportler des Jahres (PAP), jährliche Umfrage der polnischen Presseagentur Polska Agencja Prasowa (PAP)
 Europas Sportler des Jahres (UEPS), jährliche Umfrage der Vereinigung der europäischen Sportjournalisten (UEPS)
 Europas Sportler des Jahres (ANOC), seit 2014 von der Vereinigung der Nationalen Olympischen Komitees im Rahmen der ANOC-Awards verliehene Auszeichnung